

Cinema 
 Youngblood – film del 1978 diretto da Noel Nosseck
 Spalle larghe (Youngblood) – film del 1986 diretto da Peter Markle

Fumetto 
 Youngblood – gruppo di supereroi della Image Comics

Musica 
 Youngblood – album di Carl Wilson del 1983
 Youngblood – album di Elvin Jones del 1992
 Youngblood – singolo degli E.M.D. del 2009
 Youngblood – album dei 5 Seconds of Summer del 2018
 Youngblood – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2018